

Geografia da Roménia

Comunas 
 Aluniș (Cluj)
 Aluniș (Mureș)
 Aluniș (Prahova)

Rios 
 Rio Aluniș (Bertea)
 Rio Aluniș (Brașov)
 Rio Aluniș (Călata)
 Rio Aluniș (Homorod)
 Rio Aluniș (Săcuieu)
 Rio Aluniș (Tecșe)
 Rio Aluniș (Turia)
 Rio Aluniș (Uz)
 Rio Aluniș (Valea Crișului)
 Rio Aluniș (Vițău)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia